Лягу́шки:
 Лягушки — группа животных из отряда бесхвостых земноводных  ().
 Настоящие лягушки () — семейство земноводных отряда бесхвостых.
 Бурые лягушки (также настоящие лягушки; ) — род семейства настоящих лягушек.

 «Лягушки» — комедия Аристофана.
 «Лягушки» — кинофильм 1972 года.

См. также 
 Лягушонок
 Лягушка (значения)